Het achttiende Europees kampioenschap voetbal onder 16 werd gehouden van 1 tot en met 14 mei 2000 in Israël. Het toernooi werd voor de vierde keer gewonnen door Portugal. In de finale, in Ramat Gan, werd Tsjechië met 2–1 verslagen. Nederland werd derde.

Kwalificatie

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links 
 RSSSF
 UEFA

2000
Voetbal in 2000
Voetbal in Israël
Voetbal